wschód – pojęcie astronomiczne, pojawienie się ciała niebieskiego nad horyzontem
 wschód Słońca - pojawienie się Słońca nad horyzontem
 wschód (strona świata) – jedna z czterech głównych stron świata
 wschód – blok wschodni, zespół państw komunistycznych
 Wschód – czasopismo polskie w II Rzeczypospolitej
 Wschód – czasopismo ukraińskie z 1995 roku
 Wschód – gazeta w okupowanym Biełgorodzie podczas II wojny światowej
 Wschód – program telewizyjny emitowany na antenach TVP Polonia i TVP3 Wrocław

Zobacz też 

 Bliski Wschód
 Daleki Wschód